Гуща:

 Гуща — польский дворянский род.

 персоналии

 Гуща, Анджей (род.1957) — польский мотогонщик.
 Гуща, Артём Олегович — российский нейрохирург, профессор РАН, лауреат премии правительства России.
 Гуща, Ромуальд (род.1950) — польский филолог.

 географические объекты

 Гуща — село в Люблинском воеводстве, Польша.
 Гуща — село в Волынской области, Украина.
 Гуща — деревня в Осташковском районе Тверской области, Россия.
 Гуща — река в Ульяновской области, Россия.

 см. также

 Кофейная гуща
 Гадание на кофейной гуще